Bodeux ist der Familienname folgender Personen: 

 Jürgen Bodeux (* 1953), deutscher Linksextremist 
 Nicholas Bodeux (* 1967), deutscher Schauspieler